South Fork kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 South Fork (dal),

USA 

 South Fork, Missouri, ort, Howell County, 
 South Fork (vattendrag i USA, Ohio, Noble County), 
 South Fork (vattendrag i USA, South Carolina), Greenwood County, 
 South Fork (vattendrag i USA, Virginia), Wythe County, 
 South Fork (kanal), Ohio, Paulding County, 
 South Fork, Pennsylvania, ort, Cambria County, 
 South Fork (vattendrag i USA, Kalifornien), Tuolumne County, 
 South Fork, Colorado, ort, Rio Grande County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar